Zorell ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Zorell (1896–1993), deutsche Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin und Schuldirektorin